Vivas ist der Familienname folgender Personen:

 Borja Vivas (* 1984), spanischer Kugelstoßer
 César Bosco Vivas Robelo (1941–2020), nicaraguanischer Geistlicher, Bischof von León en Nicaragua
 David Vivas (* 1998), venezolanischer Sprinter
 Gonzalo Alfredo Ontiveros Vivas (* 1968), venezolanischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von Caroní
 Jorge Vivas (* 1988), kolumbianischer Boxer
 Mayco Vivas (* 1998), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Nelson Vivas (* 1969), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Nicolas Vivas (1924–1999), puerto-ricanischer Gewichtheber
 Oscar Leonardo Franco Vivas (* 1969), venezolanischer Künstler
 Paul Jefferson Vivas (* 1991), philippinischer Badmintonspieler